Аргентинский топоним:
 Мальвинас-Архентинас (Альмиранте-Браун) — населённый пункт в муниципалитете Альмиранте-Браун провинции Буэнос-Айрес.
 Мальвинас-Архентинас (Кордова) — город и муниципалитет в департаменте Колон провинции Кордова.

См. также 
 Мальвинас Архентинас — футбольный стадион, расположенный в столице провинции Мендоса.